Европейский реалистический фронт неповиновения (), или МЕРА25 (), — левая политическая партия Греции, образованная в 2018 году. Основана бывшим депутатом от партии СИРИЗА и бывшим министром финансов Янисом Варуфакисом. МЕРА25 входит в общеевропейское движение DiEM25, а также в Европейскую весну и Прогрессивный интернационал.

Название 
Сокращённое название партии ΜέΡΑ25 идентично по написанию греческому слову (), что означает «день». Это зеркально соответствует названию общеевропейского движения DiEM25: латинское () также означает «день».

История 
Партия была основана 26 марта 2018 года бывшим министром финансов Янисом Варуфакисом и была представлена на специальном собрании в Афинах.

В декабре 2018 года к партии присоединилась бывший член партии СИРИЗА и депутат Европейского парламента София Сакорафа.

Партия участвовала на выборах в Европейский парламент 2019 года, но немного не добрала голосов и не вошла в Европарламент — №1 в её списке, Софии Сакорафе, не хватило чуть более 300 голосов (менее 0,001%). На парламентских выборах 2019 года партия получила 9 мест в парламенте Греции.

Результаты выборов

Парламент Греции

Европарламент

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Политические партии Греции
Социалистические партии